Herlitzka ist der Familienname folgender Personen:
 Amedeo Herlitzka (1872–1949), Mediziner und Professor in Turin
 Ernst K. Herlitzka (1914–1991), österreichischer Verlagssekretär und Schriftsteller
 Adolf Herlitzka (* 1930), Journalist und Auslandskorrespondent des DDR-Rundfunks
 Roberto Herlitzka (* 1937), italienischer Schauspieler

Herlitzka heißt der Ort
 Herlitzka (Corrientes) in der Provinz Corrientes im Nordosten Argentiniens